Prism –  zespół muzyczny
 Prism – program szpiegowski National Security Agency
 Prism – album studyjny Katy Perry

Zobacz też 
 Prism 200c – urządzenie radarowe Cambridge Consultants